Вариация (от  — изменение, перемена) вообще называется разновидность чего-либо, небольшое изменение или отклонение. Существуют также более специфические значения этого термина:
 В математике:
 Вариация — малое смещение независимой переменной или функционала.
 Вариация функции. В частности:
 Вариация Арцела
 Вариация Витали
 Вариация Гато
 Вариация Пьерпонта
 Плоская вариация Тонелли
 Вариация Фреше
 Вариация Харди
 Вариация функционала
 Вариация множества
 Вариация однолистной функции
 Вариация отображения
 В статистике:
 Вариацией называется колеблемость, многообразие, изменчивость значения признака у единиц совокупности.
 В финансах:
 В финансовой литературе вариацией часто называют дисперсию

 В музыке:
 Вариационная форма — музыкальная форма, содержащая несколько частей (вариаций), представляющих собой изменённую первую часть (тему).
 В литературе:
 Вариацией в поэзии называется глосса, написанная с отступлением от канонической формы.
 В биологии:
 Вариация — один из инфравидовых рангов в биологической систематике.
 В астрономии:
 Вариация — одно из возмущений движения Луны, изменяющее среднюю долготу, вызванное притяжением к Солнцу.
 В страховом деле:
 Вариация — различия в значениях конкретного признака у отдельных объектов страхования, входящих в определенную страховую совокупность.
 В балете:
 Вариация — небольшой сольный классический танец, обычно технически сложный и композиционно развернутый.